COG steht als Abkürzung für:

 Center of Gravity, Gravizentrum oder Schwerpunkt eines Körpers bezeichnet das Mittel aller Positionen, gewichtet nach der angreifenden Gravitationskraft im jeweiligen Punkt
 Cluster of orthologous groups of proteins
 Component Obsolescence Group
 Continuity of Government, Planungen in den USA zur Sicherstellung der Regierungsfähigkeit im Falle eines nuklearen Angriffs
 Course over Ground (Kurs über Grund)
 Republik Kongo, Länderkürzel nach ISO 3166
 Chip on Glass, eine Montagetechnologie bei elektronischen Leuchtanzeigen, bei der der Chip direkt mit auf der Glasplatte der Anzeige montiert ist.

Cog steht für:

 den 32-Bit-Kern des Parallax-Propeller-Mikrocontrollers

COG